Бугрино - назва населених пунктів в Росії:

 Бугрино - село в Вологодському районі Вологодської області.
 Бугрино - село в Комсомольському районі Іванівській області.
 Бугрино - селище в Гурьєвському районі Калінінградської області.
 Бугрино - селище в Ненецькому автономному окрузі, утворює Колгуєвську сільраду